Pulse kan syfta på:

 Pulse (musikalbum) – ett musikalbum av Front 242
 Pulse (Pink Floyd) – ett musikalbum av Pink Floyd
 Pulse (Toni Braxton) – ett musikalbum av Toni Braxton
 Pulse (film, 2001) – en japansk film från 2001, originaltitel Kaïro
 Pulse (film, 2006) – en amerikansk film från 2006
 Wipeout Pulse – ett Playstationspel

Se även
 Puls